Серп и Мо́лот — остановочный пункт Горьковского направления МЖД в городе Москве, первый после Курского вокзала. Время движения от Курского вокзала — от 3 до 7 минут. Назван по расположенному поблизости заводу «Серп и Молот».

В 1994 году, в связи с восстановлением исторического названия площади Рогожская Застава, рассматривался вопрос о переименовании платформы в «Римскую» (одноимённо с будущей станцией метро), или в «Рогожскую Заставу» (наравне с переименованием метро «Площадь Ильича» в этот же вариант названия), однако из-за ограниченности финансирования этот вопрос был оставлен в статусе «проектный» и более не рассматривался.

Инфраструктура 
Состоит из двух боковых платформ, соединённых пешеходным мостом. При входе на мост (со стороны площади Рогожская застава) располагаются кассы и турникеты. Платформа находится в границах станции Москва-Товарная-Курская (при этом сам остановочный пункт Москва-Товарная расположен на несколько сотен метров дальше от вокзала и относится к Курскому направлению). Платформа находится на небольшой насыпи. От подземного перехода под путями начинаются улица Золоторожский Вал (по обе стороны) и Средний Золоторожский переулок (к северу). Рядом с платформой находятся станции метро «Площадь Ильича» и «Римская».

Реконструкция платформы 
В 2020 году на сайте государственных закупок появилась информация о реконструкции платформы с увеличением количества главных путей, а также переносом платформы Москва-Товарная-Курская к существующей сейчас платформе Серп и Молот с организацией ТПУ.

В ноябре 2020 года пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что новая железнодорожная станция «Серп и Молот» свяжет два маршрута Московских центральных диаметров и Московский метрополитен. На участке Курский вокзал — Москва-Товарная-Курская количество путей увеличится до восьми в целом для Курского и Горьковского направлений. Платформа Москва-Товарная-Курская будет перенесена на станцию МЦД «Серп и Молот». Таким образом, «Серп и Молот» станет станцией, связывающей МЦД-2 и МЦД-4. Планируется построить четыре новые платформы, пассажирский конкорс с эскалаторами, лифтами, кассами и турникетами. Также предстоит реконструировать пять путепроводов и мост через реку Яузу. По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, после реконструкции станция «Серп и Молот» станет мощным транспортным хабом в Центральном округе Москвы, благодаря которому пассажиры смогут сделать удобную пересадку с одного диаметра на другой, а также перейти на станции метрополитена или воспользоваться другими видами городского транспорта. Завершить реконструкцию планируется до конца 2024 года.

Остановочный пункт в литературе 
В знаменитом произведении «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева именно на платформе «Серп и Молот» главный герой, алкоголик Веничка, выпил первую «четвертинку» водки. Вследствие принятия Веничкой алкоголя глава «Серп и Молот — Карачарово» в первоначальном издании якобы содержала полторы страницы отборного русского мата. Впоследствии мат был якобы изъят автором из произведения, а в главе «Серп и Молот — Карачарово» осталась одна-единственная фраза «И немедленно выпил…».

Наземный общественный транспорт

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по платформе

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-4